Jméno a příjmení Antonín Kuchař má více nositelů:

 Antonín Kuchař (sochař) (1919–1997) – český Sochař a medailér, patřil k nejvýraznějším uměleckým osobnostem poválečného Karlovarska
 Antonín Kuchař (politik) (* 1972) – český politik, místostarosta města Kyjov